Bettina Hagedorn (née en 1955), une femme politique allemande ;
 Christian Ludwig von Hagedorn (1712-1780), un écrivain et peintre allemand ;
 Friedrich von Hagedorn (1708-1754), un poète allemand ;
 , un biologiste allemand ;
  (née en 1949), une écrivain américaine ;
 Jim Hagedorn (1962-2022), un homme politique américain ;
  (1922-2005), un peintre américano-allemand ;
 Tom Hagedorn (né en 1943), un homme politique américain ;
  (1831-1894), un chirurgien allemand.